Валенти́н Алекса́ндрович Жа́брев (23 августа 1939, Ленинград — 27 ноября 2016) — советский и российский учёный-химик, член-корреспондент РАН.

Биография 
Окончил химический факультет ЛГУ (1961).

С 1 сентября 1961 г. и до последних дней работал в Институте химии силикатов АН СССР (РАН), с 1998 года заместитель директора по научной работе.

Научные интересы:
 Кинетика межфазных взаимодействий
 Описание диффузионных процессов с точки зрения сопряжения и переключения потоков
 Синтез наноразмерных частиц и нанокомпозитов

Доктор химических наук (1990). В мае 2006 года избран членом-корреспондентом РАН, член Отделения химии и наук о материалах (секция наук о материалах).

Председатель национальной комиссии по стеклу, вице-президент Российского керамического общества, руководитель секции температуроустойчивых покрытий Научного совета РАН по керамическим и другим не металлическим материалам, член редколлегии журнала «Физика и химия стекла».

Автор монографий и учебных пособий:
 «Диффузионные процессы в стеклах и стеклообразующих расплавах»,
 «Золь-гель технология», «Введение в нанотехнологию»,
 «Физические основы микроэлектроники».

Источники 
 
 http://isc.nw.ru/Rus/Persons/Gabrev/gabrev.htm

Выпускники химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Химики СССР
Химики России